Дубровино — село в Романовском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населённый пункт Дубровинского сельсовета.

История 
Основано в 1878 году. В 1928 году состояло из 421 хозяйств, основное население - украинцы. Центр Дубровинского сельсовета Завьяловского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Романовского района (Алтайский край)